; (, Ханиль Кибон Чояк) — договор, заключённый между Японией и Южной Кореей 22 июня 1965 года. Нормализовал двусторонние отношения и установил базовые принципы взаимодействия между двумя государствами.

Договор объявлял договоры, заключённые между Корейской и Японской империями 22 августа 1910 год или ранее, юридически недействительными  и признавал правительство Республики Корея единственным законным правительством на Корейском полуострове.

Поскольку ранее Япония выплатила Южной Корее около 800 миллионов долларов в виде субсидий и ссуд с низким процентом, Корея отказывалась от требований дальнейших компенсаций за преступления, допущенные в период японского колониального правления.

Репарации
Южнокорейско-японские отношения
Международные договоры Республики Корея
Международные договоры Японии
1965 год в Японии
1960-е годы в Республике Корея
Договоры по алфавиту